Autobahn est le terme allemand pour autoroute ;
 Autobahn est un album du groupe allemand Kraftwerk (1974) ;
 Autobahn est une mixtape du rappeur français SCH (2022) ;
 Autobahn est un film d'action brittanico-américano-allemand coécrit et réalisé par Eran Creevy dont la sortie est prévue en 2015.